Кошурко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кошурко Андрій Васильович (1991—2022) — майор служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки